Конго () — шимпанзе, который стал известным благодаря своим художественным способностям. Творческий талант обезьяны первым заметил зоолог и художник-сюрреалист Десмонд Моррис, когда двухлетнему шимпанзе предложили карандаш и бумагу. Его стиль описывали как «лирический абстрактный импрессионизм».

Жизнь и творчество 
Конго родился в 1954 году. В возрасте с двух до четырёх лет он сделал 400 рисунков и картин. Известность получил, когда вместе с учёным Десмондом Моррисом, который изучал поведение животных, снялся в сериале «Время животных» (), демонстрировавшемся на британском телевидении в 1950-х. Одновременно с этим Моррис начал проводить эксперименты, направленные на выявление творческих способностей у шимпанзе.

«Он взял карандаш, а я положил лист бумаги перед ним… что-то странное выходило из-под карандаша. Это была первая линия Конго. Он провел коротенький отрезок и остановился. Продолжит ли он? Произойдет ли это еще раз? Так. Он повторял это снова и снова», — вспоминал Моррис. Сначала Конго, как и любой другой шимпанзе, просто разбрызгивал краски. Однако уже через два года манера обезьяны держать кисть неожиданно изменилась, и он стал гораздо внимательнее относиться к своим произведениям. Моррис вскоре заметил, что шимпанзе умеет рисовать круг, а также существование определённой композиции в рисунках обезьяны. Конго также показал способность к пониманию симметрии между двумя сторонами эскиза: когда Моррис рисовал фигуру на одной стороне листа, Конго уравновешивал структуру, делая отметки на другой его половине. Аналогично, когда одна сторона изображения приобретала, например, синий цвет, шимпанзе добавлял синий в другую сторону, чтобы сохранить равновесие. Шимпанзе рисовал только на листе бумаги или холсте, никогда не делая мазки кистью за его пределами, и, казалось, знал, когда задуманное произведение закончено — просто откладывал кисть или карандаш. Если картину уносили, а потом приносили опять, то он к ней не прикасался. Но если приносили чистое полотно, он снова брался за работу.

В 1957 году Десмонд Моррис организовал в Лондонском институте современных искусств выставку «Картины шимпанзе», где экспонировал картины, написанные обезьянами, включая работы Конго. Выставленные на ней картины, написанные темперой на бумаге, относятся к самому плодотворному периоду «художника».

Конго умер в возрасте десяти лет в 1964 году от туберкулёза.

Отзывы критиков и посмертная слава 
Реакция критиков при жизни Конго на его творчество представляла собой смесь презрения и скептицизма. Слава настигла шимпанзе уже после его смерти — одну из картин Конго купил себе Пабло Пикассо, а Жуан Миро обменял два своих эскиза на одно творение этого художника.

Шимпанзе Конго, вероятно, является самым известным художником среди зверей. В 2005 году его картины выставлялись на аукционе Bonhams вместе с произведениями Ренуара и Уорхола, а три из них приобрёл американский коллекционер Говард Хонг за почти 14 400 фунтов стерлингов (26000 USD).

Работы Конго

Примечания

См. также 
 Произведения, созданные животными
 Пьер Брассо
 Когнитивная этология

Импрессионизм
Изобразительное искусство животных
Появились в 1954 году
Исчезли в 1964 году
Знаменитые шимпанзе
Вестминстер